Nogometni klubovi:

NK Bratstvo Jagodnjak 
NK Bratstvo Jurovec 
NK Bratstvo Kunovec 
NK Bratstvo Radikovci
NK Bratstvo Savska Ves 
NK Bratstvo Vranovci